Charger (clube de futebol) é um clube de futebol de Belize. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 1977/78.

Clubes de futebol de Belize